

Geografia 
 Joya de Cerén – sito archeologico di El Salvador

Persone 
 Darwin Cerén – calciatore salvadoregno
 Fatma Ceren Necipoğlu – docente universitaria e arpista turca
 Óscar Cerén – calciatore salvadoregno
 Salvador Sánchez Cerén – politico salvadoregno, Presidente di El Salvador